Apolinaris, Apollinaris nebo Apolinář může znamenat:

jméno
 Apollinaris z Laodiceje (310-390), biskup v Sýrii
 Apolinaris Khytribius (1711), moravský františkán
 Apolinář z Ravenny (3.-4. stol.), biskup v Ravenně a mučedník
 Sidonius Apollinaris (432-479), galsko-římský politik, biskup a historik

astronomie
 Apollinaris Patera, sopka na Marsu
 Apollinaris Tholus, pohoří na Marsu